|}

Die Linie 5 („Grüne Linie“) der Metro Delhi ist die erste Linie, die in Normalspur ausgeführt wurde, im Gegensatz zu den Linien 1–4, die in Breitspur (1676 mm, auch als Kolonialspur bezeichnet) gebaut sind. Die Linie verkehrt zwischen Mundka und Inderlok (Anschluss an die Linie 1) bzw. Kirti Nagar mit Anschluss an die Linie 3. Die Strecke hat insgesamt sechzehn Stationen und eine Gesamtlänge von 18,6 Kilometern.

Geschichte 
Die Strecke wurde in zwei Schritten eröffnet: zunächst die Hauptlinie von Mundka nach Inderlok am 3. April 2010 mit einer Länge von 15,1 Kilometern. Die 3,5 Kilometer lange Abzweiglinie Kirti Nagar–Ashok Park folgte am 27. August 2011. Beide Abschnitte waren Teile der Phase II. Die Linie verbindet vor allem die Gewerbe- und Wohngebiete wie Punjabi Bagh, Paschim Vihar, Nangloi und Mundka mit dem Zentrum Delhis. 

Am 6. August 2012 beschloss die Unionsregierung Indiens, mit der Phase III die Linie von Delhi nach Bahadurgarh in Haryana zu verlängern, um die Anbindung der Hauptstadtregion an das Umland zu verbessern. Die 11,2 Kilometer lange Strecke umfasst sieben Stationen, davon vier auf dem Gebiet von Delhi und drei in Haryana. Der Abschnitt folgt geradlinig der Rohtak Road (NH 10) und ist als Hochbahnviadukt ausgeführt. 

Die Bauarbeiten begannen im Jahr 2013, die Eröffnung – ursprünglich für 2016 vorgesehen – ist nun für Juni 2018 geplant. Denn Ende Dezember 2016 waren erst 86,34 Prozent der Bauarbeiten fertig gestellt. Als Hauptgrund für die Verzögerungen wurden Schwierigkeiten bei der Landnahme angegeben. Mit der Eröffnung der Strecke im Juni 2018 bleibt aber die Anbindung des Depots in der Nähe der Station Modern Industrial Estate weiterhin ungeklärt, da die Landnahme nicht erfolgen konnte. So lange dieses zweite Depot nicht zur Verfügung steht, sollen die erforderlichen Wartungsarbeiten im bestehenden Depot in Mundka durchgeführt werden und die Züge auf der Strecke abgestellt werden. Es können aber nicht alle erforderlichen Züge auf dem neuen Abschnitt eingesetzt werden, da insgesamt nicht genug Abstellbereiche zur Verfügung stehen. Der Takt auf dem neuen Teil der Strecke soll deshalb dann bei 20–25 Minuten Abstand liegen und bleibt damit deutlich hinter dem üblichen Standard der Metro zurück. Die Eröffnung des neuen Streckenabschnitts erfolgte am 24. Juni 2018 durch Präsident Modi in einer Videokonferenz.

Stationen

Abzweiglinie 
Der Abzweig nach Kirti Nagar sollte ursprünglich die Fahrzeit zum Umstieg in die Linie 3 verkürzen, die zunächst über einen Umstieg an den Stationen Kashmere Gate und Rajiv Chowk möglich war. Die Geschwindigkeit der neuen Verbindung war zunächst aber so langsam, dass sich kein zeitlicher Vorteil ergeben hat. Inzwischen ist die Geschwindigkeit erhöht worden, nichtsdestotrotz entlastet der Abzweig die Umsteigepunkte vor allem in der Hauptverkehrszeit.

Einzelnachweise 

U-Bahn-Strecke
Metro Delhi